Blacksville (Geòrgia)
 Blacksville (Virgínia de l'Oest)